

Pseudonyme 

 Charles de Villeneuve (décédé en 1934), apiculteur en Lorraine, inspecteur des eaux et forêts, auteur français
 Marie-Thérèse Chauvin (1863-1947), actrice et auteur française
 Françoise Bandy de Nalèche dite Françoise Rosay (1891-1974), chanteuse lyrique française, actrice de théâtre et de cinéma, résistante, officier de la Légion d’honneur, fille de Marie-Thérèse Chauvin

Toponyme

Sylviac, ancien nom de la commune de Silfiac, Morbihan
Homonymie de pseudonyme